Patañjali – filosofo indiano
Patañjali – grammatico indiano